Вахнюк — фамилия.
 Вахнюк, Борис Савельевич (1933—2005) — поэт, бард, журналист, киносценарист.
 Вахнюк, Сергей Григорьевич (в монашестве Иоанн; род. 1968) — архиерей Украинской православной церкви, епископ Золотоношский, викарий Черкасской епархии.